Ду () — река на острове Мэн, берёт начало в Мэроун и течёт на восток к Дугласу, через центральную долину. Ду протекает через Кросби и Юнион-Миллс, прежде чем слиться с рекой Гласс в предместье Дугласа, который и называется в честь неё. Приблизительная длина — 10,5 км.

Современный исследования показывают, что название происходит от кельтского слова duboglassio, которое означает «тёмное течение».

Ссылки 
 Река Ду на сайте Isle of Man Guide
 Река Гласс на сайте Isle of Man Guide

Реки острова Мэн
Бассейн Ирландского моря